Заложба касет ин плошч РТВ Љубљана (акроним: ЗКП РТЉ) је била дискографска кућа из Љубљане, основана 1974. године. Након распада Југославије фирма је променила је име у Заложба касет ин плошч РТВ Словеније и постала саставни део РТВ Словеније.

Историја 

Дискографска кућа ЗКП РТЉ основана је 1974. из нуклеуса окупљеног око Гласбене продукције Радио телевизије Љубљана.

ЗКП РТЉ је објавио бројне носаче звука тада популарних југословенских певача и састава; Атомско склониште, Екатарина Велика, Горди, Параф, Кербер, Тереза Кесовија, Бети Јурковић, Радомир Михајловић-Точак, Панкрти, Последња игра лептира, Лаза Ристовски и Ипе Ивандић, Смак, Сунцокрет, С времена на време, Тако, Ватрени пољубац, ЈУ група. 

Поред поп и рок музике ЗКП РТЉ је објавио и бројне плоче словеначке народне музике и бројна дела озбиљне музике. 

Попут осталих југословенских дискографских кућа и Заложба касет ин плошч РТВ Љубљана је издавала и дистрибуирала плоче бројних међународних музичких звијезда, попут; -{Blondie}-, -{Depeche Mode}-, -{Electric Light Orchestra}-, -{Grateful Dead}-, -{The Jam}-, -{Jethro Tull}-, -{Madness}-, -{Prince}-, -{Spandau Ballet}-, -{Bruce Springsteen}-, -{Ike & Tina Turner}-, -{Ultravox}- и бројних других.

Извори

Спољашње везе 
 Службене странице Заложбе касет ин плошч РТВ Словеније
Словеначке дискографске куће
Издавачке куће у Словенији